Cotton steht für:
 Cotton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cotton, Baumwolle (englisch)
 Cotton-Mouton-Effekt
 Cotton-Genesis, Codex Cottonianus, Fragment einer Handschrift in griechischer Sprache wahrscheinlich aus dem 5. Jahrhundert
 F. A. Cotton Medal für Exzellenz in chemischer Forschung wird seit 1995 jährlich von der Texas A&M University verliehen 
 Cotton, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Rennie & Prosser

Cotton ist der Name folgender

Unternehmen:
 Cotton Motorcycles, britischer Motorradhersteller
 Greaves Cotton, indisches Maschinenbauunternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cotton (Alabama)
 Cotton (Georgia)
 Cotton (Idaho)
 Cotton (Michigan)
 Cotton (Minnesota), im St. Louis County
 Cotton (West Virginia)

geografischer Objekte:
 Cotton Cay, unbewohnte Insel in der Karibik
 Cotton-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Cotton-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency

im NRHP gelistete Objekte:
 Cotton and Maple Streets School, in Reading, Pennsylvania, ID-Nr. 86001676
 Cotton Belt Building, in Tyler, Texas, ID-Nr. 05001405
 Cotton Belt Freight Depot, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 04000344
 Cotton Belt Railroad Depot-Fordyce, in Fordyce, Arkansas, ID-Nr. 92000608
 Cotton Belt Railroad Industrial Historic District, in Grapevine, Texas, ID-Nr. 97001109
 Cotton Belt Railroad Office Building, in Texarkana, Arkansas, ID-Nr. 08000727
 Cotton County Courthouse, in Walters, Oklahoma, ID-Nr. 84002990
 Cotton Exchange Building, Old, in Nacogdoches, Texas, ID-Nr. 92000008
 Cotton Free Library, in Weybridge, Vermont, ID-Nr. 96000388
 Cotton Gin Port Site, in Amory, Mississippi, ID-Nr. 72000700
 Cotton Mountain Community Church, in Wolfeborough, New Hampshire, ID-Nr. 85000475
 Cotton Plant Commercial Historic District, in Cotton Plant, Arkansas, ID-Nr. 08000946
 Cotton Plant Water Tower, in Cotton Plant, Arkansas, ID-Nr. 08000490
 Cotton Press, in Tarboro, North Carolina, ID-Nr. 71000582
 Cotton Storage House, in Kinta, Oklahoma, ID-Nr. 80003263
 Cotton Theater, in Cedar Falls, Iowa, ID-Nr. 93000764
 Cotton-Exchange Building, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 80003282
 Cotton-Ropkey House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 84001086
 Cotton-Smith House, in Fairfield, Maine, ID-Nr. 92000794

Siehe auch:
 Cotton House
 Cottone
 Cotten
 Kotten